Bagdad (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Charles Lamont i estrenada el 1949.
 Sala Bagdad, local d'espectacles eròtics a la ciutat de Barcelona a Catalunya 
 Pila o bateria de Bagdad, mena d'artefactes creats a Mesopotàmia
 Toponímia:
 Bagdad, ciutat capital de l'Iraq
 Bagdad (Arizona), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Al-Karkh Bagdad, ciutat fortificada propera a Bagdad 
 Califat de Bagdad, dinastia de califes que governà políticament i religiosa el món musulmà des del 750 fins al 1258, amb un prolongament a Egipte fins al 1517, quan el seu paper va ser assumit pel soldà de Turquia (Imperi Otomà) 
 Governació de Bagdad, governació de la república iraquiana
 Eyalat de Bagdad, entitat administrativa otomana formada després de la conquesta de la ciutat de Bagdad als safàvides el 1534 
 Organitzacions:
 Al-Jaish SC Bagdad, club de futbol iraquià de la ciutat de Bagdad fundat l'any 1974 
 Al-Karkh SC Bagdad, club de futbol iraquià del barri d'al-Karkh
 Al-Quwa Al-Jawiya FC Bagdad, club de futbol iraquià de la ciutat de Bagdad
 Al-Shorta FC Bagdad, club de futbol iraquià de la ciutat de Bagdad
 Al-Sina'a SC Bagdad, club de futbol iraquià de la ciutat de Bagdad
 Al-Talaba SC Bagdad, club de futbol iraquià de la ciutat de Bagdad
 Al-Zawraa SC Bagdad, club de futbol iraquià del barri d'al-Karkh